Il campionato di calcio di Serie C 1977-1978 fu la 40ª edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello.

La FIGC decise la scissione della categoria su due livelli per la stagione successiva. Solo le squadre classificate entro la dodicesima posizione entrarono nel nuovo torneo di Serie C1, mentre le altre furono iscritte all'altrettanto nuova Serie C2.

Questo è stato l'ultimo campionato di Serie C unificata, infatti, bisognerà attendere 36 anni per poter riprendere l'attuale struttura (3 gironi unificati), decisa dalla Lega Pro.

Girone A

Stagione 
L' vince il girone A con 58 punti e torna in Serie B dopo 14 anni: la squadra di Massimo Giacomini, oltre a vincere il campionato di Serie C conquisterà anche la Coppa Italia Semiprofessionisti e la Coppa Anglo-Italiana dello stesso anno (in tutto, fu definito treble) e per la squadra friulana sarà il rilancio per tornare a competere in Serie A; inutile l'inseguimento della  rimasta ferma a quota 50.

In seguito alla riforma che ha secessionato il campionato di Serie C l'anno seguente, le retrocessioni partono dal 13º posto: già condannati alla nuova Serie C2 i lombardi  e  e i veronesi dell' (al ritorno in un campionato professionistico dopo 30 anni); tentarono anche i piemontesi dell' e gli altoatesini del  a restare nella categoria ma furono entrambi condannati. Dopo la discesa anche del , solo , ,  e  si contesero la permanenza nel nuovo campionato di Serie C1, ma furono i biancoscudati e i grigi piemontesi a salvarsi, mentre i vercellesi e i lombardi scesero in Serie C2.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1978-1979. 
      Retrocesso in Serie C2 1978-1979. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio, le squadre venivano classificate in base alla differenza reti, con l'eccezione delle posizioni valide alla promozione, da decidere attraverso uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Stagione 
I principali avvenimenti di questo girone sono stati, il pronto riscatto della  di Mario Caciagli che a un anno dalla retrocessione vince agevolmente il suo girone e ritrova la Serie B con ben 58 punti (a +11 sulla  seconda, e a +12 su  e ).

,  furono le prime a cadere nella nuova Serie C2, seguite da , , , da cui poi si aggiunsero  e , mentre il  (36 punti) non riuscì a salvarsi nei confronti di , , ,  (entrambe a quota 38).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1978-1979. 
      Retrocesso in Serie C2 1978-1979. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio, le squadre venivano classificate in base alla differenza reti, con l'eccezione delle posizioni valide alla promozione, da decidere attraverso uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Stagione 
In questo girone sono state  e  a contendersi il primato del girone C e la promozione in Serie B, arrivarono infatti a pari punti e dovettero disputare uno spareggio sul campo neutro di Catanzaro, che vide prevalere i molossi di Bruno Giorgi (al cospetto degli etnei di Guido Mazzetti) per 2-1: così i campani furono promossi per la seconda volta nella loro storia in Serie B.

Retrocessero nella nuova Serie C2: , , , , , ,  e ; si salvarono in extremis , ,  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1978-1979. 
      Retrocesso in Serie C2 1978-1979. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio, le squadre venivano classificate in base alla differenza reti, con l'eccezione delle posizioni valide alla promozione, da decidere attraverso uno spareggio.

Note:
Il Crotone ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica.
Nocerina promossa dopo aver vinto lo spareggio promozione contro l'ex aequo Catania.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Note 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977